В приводимой таблице показано распределение медалей между странами участвовавшими в летних Олимпийских играх 1952 года, проходивших в Хельсинки, в Финляндии. В соревнованиях принимали участие 4925 спортсменов из 69 стран. Было разыграно 149 комплектов наград в 17 видах спорта. Награды получили спортсмены из 43 стран.

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Хельсинки 1952 - Медальный зачёт 

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1952